Bosznia-Hercegovina
Japaga, falu Han-Pijesak községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Japaga, falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében